George Beresford, I marchese di Waterford – politico irlandese
 George C. Beresford – fotografo britannico

Pagine correlate 
Beresford